Anže Pintar, slovenski hokejist, * 14. oktober 1983, Kranj.

Pintar je bil dolgoletni član domačega kluba HK Triglav Kranj, kjer je igral od sezone 2000/01, za sezoni 2007/08 in 2008/09 je prestopil v HK Slavija, kariero pa je končal ponovno pri Triglavu po sezoni 2011/12.

Pregled kariere

|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 00/01
|
| 20
| 11
| 10
| 21
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 6
| 9
| 15
|
| 16
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 14
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 19
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 16
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 33
| 3
| 6
| 9
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 14
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Novi Sad
| Srbska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
|
| 
|
| 
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 7
| 4
| 0
| 4
|
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 34
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 24
| 5
| 9
| 14
|
| 45
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 21
| 9
| 6
| 15
|
| 30
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 25
| 3
| 7
| 10
|
| 22
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 28
| 0
| 6
| 6
|
| 2
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 24
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |267
| bgcolor="#7FFF00" |59
| bgcolor="#7FFF00" |83
| bgcolor="#7FFF00" |142
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |234
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |30
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |42
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Novi Sad
Hokejisti HK Slavija